Karanovic kan som auktorsförkortning betyda:

 Ivana Karanovic
 Tomislav Karanovic

Robotskapade auktorsförkortningar